Паскаль Дюкенн (, род. 8 августа 1970, Вилворде) — бельгийский актёр с синдромом Дауна.

В 1996 году разделил приз за лучшую мужскую роль на Каннском кинофестивале в 1996 году, за роль Жоржа в фильме «День восьмой», с Даниэлем Отёйем, который сыграл Гарри.

В настоящее время проживает в Брюсселе.

В 2004 году удостоен бельгийского Ордена Короны.

Фильмография 
 Тото-герой, 1991 (эпизод)
 День восьмой, 1996 (главная роль)
 Люмьер и компания, 1996 (роль второго плана)
 The Room, 2006 (главная роль)
 Господин Никто, 2009 (роль второго плана)
 The Brand New Testament, 2015 (роль второго плана)

Примечания

Ссылки 

Киноактёры Бельгии
Люди с синдромом Дауна